Сан-Северино () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Меркато-Сан-Северино — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.
 Сан-Северино-Лукано — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца.
 Сан-Северино-Марке — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Мачерата.